Минимальная поверхность — гладкая поверхность с нулевой средней кривизной.
Название объясняется тем, что гладкая поверхность с заданным контуром, минимизирующая площадь, является минимальной.

Примеры
 Геликоид
 Катеноид
 Поверхность Шерка
 Поверхность Эннепера
 Поверхность Чена — Гакстаттера

Свойства
 Асимптотические линии на минимальной поверхности образуют изотермическую сеть.
 Вообще говоря, минимальная поверхность с краем может не иметь минимальной площади среди всех поверхностей с данным контуром. Но любая точка минимальной поверхности содержится в диске, минимизирующем площадь при данном контуре.
Более того, если компактная минимальная поверхность является графиком  гладкой функции, определённой на выпуклой области в -плоскости, то она минимизирует площадь среди всех поверхностей с данной границей.
Формула монотонности

История 
Первые исследования минимальных поверхностей восходят к Лагранжу (1768), который рассмотрел следующую вариационную задачу: найти поверхность наименьшей площади, натянутую на данный контур. Предполагая искомую поверхность, задаваемую в виде , Лагранж определил, что эта функция должна удовлетворять уравнению Эйлера — Лагранжа.

Позже Монж (1776) обнаружил, что условие минимальности площади поверхности влечёт, что её средняя кривизна равна нулю.
Поэтому за поверхностями с  закрепилось название «минимальные».
В действительности, однако, нужно различать понятия минимальной поверхности и поверхности наименьшей площади, так как условие  представляет собой лишь необходимое условие минимальности площади, вытекающее из равенства нулю 1-й вариации площади поверхности среди всех поверхностей с заданной границей.

Примечания

Ссылки 
 Евгений Степанов Видео-лекции: минимальные поверхности 

Минимальные поверхности
Вариационное исчисление